Wildest Dreams  désigne diverses œuvres musicales :

 Wildest Dreams, est un album studio du groupe Saga, sorti en 1987 ;
 Wildest Dreams, est un single du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden ;
 Wildest Dreams, est une chanson de la chanteuse américaine Brandy extrait de son extrait de son  album studio Two Eleven.
 Wildest Dreams est le  studio de la chanteuse Tina Turner.
 Wildest Dreams est le cinquième single de l'album de Taylor Swift, 1989.